Relació d'illots litorals agrupats per cada illa de les Balears i les Pitiüses:

Referències

Enllaços externs 
 Atles de les Illes Balears
 Dades biològiques dels illots de Menorca 

Balears i les Pitiüses
 
Illots de les Balears i les Pitiuses